Cette page présente la '''liste des joueurs du Sporting Union Agen Lot-et-Garonne sélectionnés en équipe de France de rugby à XV. 

Sporting Union Agen Lot-et-Garonne
Rugby a Xv, Liste des joueurs du Sporting Union Agen Lot-et-Garonne selectionnes en equipe de France
Agen